|-
| 153701 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153702 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153703 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153704 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153705 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153706 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153707 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153708 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153709 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153710 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153711 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153712 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153713 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153714 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153715 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153716 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153717 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153718 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153719 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153720 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153721 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153722 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153723 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153724 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153725 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153726 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153727 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153728 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153729 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153730 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153731 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153732 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153733 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153734 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153735 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153736 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153737 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153738 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153739 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153740 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153741 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153742 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153743 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153744 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153745 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153746 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153747 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153748 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153749 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153750 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153751 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153752 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153753 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153754 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153755 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153756 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153757 - ||  || 21 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 153758 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153759 - ||  || 24 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153760 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153761 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153762 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153763 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153764 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153765 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153766 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153767 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153768 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153769 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153770 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153771 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153772 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153773 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153774 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153775 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153776 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153777 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153778 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153779 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153780 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153781 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153782 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153783 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153784 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153785 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153786 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153787 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153788 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153789 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153790 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153791 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153792 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153793 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153794 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153795 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153796 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153797 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153798 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153799 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153800 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-